HHY steht für:
 Bahnhof Highbury & Islington (Stations-Code)

hhy steht für:
 Matakaia Hoia Hoia (ISO-639-3-Code), Varietät des Hoia Hoia, Papuasprache in Papua-Neuguinea

Abkürzung